Leonardo Tocco ist der Name folgender Personen:
* Leonardo I. Tocco (um 1310/15–1375/76/77), Pfalzgraf von Kefalonia
 Leonardo II. Tocco (um 1375/76–1418/19), Herr von Zante 
 Leonardo III. Tocco (??–vor August 1503), Despot von Romania, Herzog von Lefkada, Herr von Angelocastro, Vonitsa und Varnazza, Pfalzgraf von Kefalonia und Despot von Arta